Атті́ш () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на північ від Парижа, 13 км на південь від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 813 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2317,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету

 Аттіш на сайті французького Національного інституту географії
 Аттіш на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аттіш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор